Siedentopf ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Siedentopf (1908–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime

 Henning Siedentopf (1937–2022), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist
 Henry Siedentopf (Henry Friedrich Wilhelm Siedentopf; 1872–1940), deutscher Physiker
 Horst H. Siedentopf (1941–2017), deutscher Manager und Wirtschaftswissenschaftler
 Marie Charlotte Siedentopf (1879–1968), deutsche Autorin
 Paul Siedentopf (1870–1944), deutscher Autor und Verleger

Siedentopf steht für:
 Siedentopf (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (5375) Siedentopf, Asteroid des Hauptgürtels
 H. Siedentopf GmbH & Co. KG, deutsches Immobilienunternehmen, siehe Eduscho #Siedentopf GmbH

Siehe auch:
 Siedentop